Helios o Elio – dio greco del Sole
 Helios – aereo sperimentale ad energia solare sviluppato dalla NASA
 Helios – album discografico dei The Fray
 Helios – personaggio del manga e anime Sailor Moon
 Sonde Helios – sonde spaziali
Helios Airways – compagnia aerea cipriota

Pagine correlate 
Elio (disambigua)

Altri progetti